Esther – variante del nome proprio femminile Ester
Esther – oratorio di Georg Friedrich Händel

Esther – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
Esther – film del 1986 diretto da Amos Gitai
Esther – tragedia in tre atti del poeta francese Jean Racine
Forse Esther – romanzo della scrittrice tedesca di origini ucraine Katja Petrowskaja

Pagine correlate
 Ester